28-й чемпионат России по мини-футболу прошёл в период с 7 сентября 2019 года по 30 августа 2020 года. Защищал титул чемпиона страны мини-футбольный клуб «Тюмень». Чемпионом этого сезона впервые стал московский «КПРФ».

С этого сезона титульным спонсором чемпионата стала букмекерская компания «Париматч».

В этом сезоне по финансовым причинам не выступил «Сибиряк» и расформированный «БЛиК».

3 апреля 2020 года, в связи карантиными мерами из-за пандемии COVID-19 Ассоциация мини-футбола России приостановила все мини-футбольные соревнования до 31 мая 2020 года. На заседании исполкома было решено продолжить первенство после отмены Правительством РФ всех установленных ограничений и стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки. По решению бюро, Суперлига продолжился со стадии регулярного чемпионата.

26 мая 2020 года, прошло совещание АМФР с руководителями клубов чемпионата, где было принято возобновить игры с 1 августа и начать розыгрыш сразу со стадии плей-офф из-за того, что по финансовым причинам с первенства снялся «Беркут».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Ушли из Суперлиги:
 «Сибиряк» (Новосибирск) — перешёл в Высшую лигу по финансовым причинам.
 «БЛиК» (Нефтеюганск) — расформирован.
 «Беркут» (Грозный) — снялся из-за экономических проблем в связи пандемией COVID-19. До снятия сыграли 26 игр, занимали 7 место в таблице.

Пришли в Суперлигу:
 «Беркут» (Грозный) — участник Первенства России по мини-футболу 2018/2019.

Таблица регулярного чемпионата 

* «Беркут» снялся с регулярного чемпионата по финансовым причинам.

Лидеры регулярного чемпионата

Плей-офф 
Стадия «плей-офф» прошла до трех побед на каждой стадии с участием команд, занявших 1-8 места на I этапе — два матча «дома» и два матча «на выезде» (все матчи проводились до победы одной из команд). При этом команда, занявшая на I этапе Чемпионата более высокое место, первые матчи на II этапе Чемпионата играла «дома». С применением данного правила также происходил повторный посев команд перед полуфиналами.

Если на II этапе Чемпионата по результатам трех игр одна из команд имела три победы, то четвёртый матч не проводился. В случае если по результатам четырёх игр команды имели по две победы, то победитель выявлялся в результате проведения пятого матча на площадке команды, занявшей на I этапе Чемпионата более высокое место.

Сроки проведения плей-офф 
1/4 финала:
1-й — 2-й матчи: 1—2 августа 2020 
3-й — 4-й матчи: 5—6 августа 2020
5-й матч: 9 августа 2020

1/2 финала: 
1-й — 2-й матчи: 13—14 августа 2020
3-й — 4-й матчи: 17—18 августа 2020
5-й матч: 21 августа 2020

Финал и серия за 3-е место:
1-й — 2-й матчи: 25—26 августа 2020
3-й — 4-й матчи: 29—30 августа 2020
5-й матч: 2 сентября 2020

Схема проведения плей-офф 

Полуфинал — перепосев.

1/4 финала 
Первые матчи

Вторые матчи

Третьи матчи

Четвёртые матчи

Пятый матч

1/2 финала 
Первые матчи

Вторые матчи

Третьи матчи

Четвёртые матчи

Пятые матчи

Серия за 3-е место

Финал

Итог 
Чемпион Суперлиги 2019/2020

Статистика 
Бомбардиры

Награды 
По итогам сезона награждены:
 Бомбардир —  Валерий Дёмин (Синара), 31 гол
 Лучший игрок —  Артём Ниязов (КПРФ)
 Лучший вратарь —  Дмитрий Путилов (Синара)
 Лучший защитник —  Ромуло (КПРФ)
 Лучший нападающий —  Янар Асадов (КПРФ)
 Лучший молодой игрок (до 21 года) —  Максим Окулов (Синара)
 Лучший игрок (по версии СМИ) —  Артём Ниязов (КПРФ)
 Лучший тренер (по версии СМИ) —  Бесик Зоидзе (КПРФ)

См. также 
 Кубок России по мини-футболу 2019/2020
 Первенство России по мини-футболу 2019/2020

Примечания

Ссылки 
Париматч-Суперлига

Чемпионаты России по мини-футболу
2019 год в мини-футболе
2020 год в мини-футболе
Чемпионаты России в 2019 году
Чемпионаты России в 2020 году